Бахрам-бек Мирза Джафар-бек оглы Ахундов (; ) — азербайджанский медик. Член парламента Азербайджанской Демократической Республики. Заслуженный врач Госстраха.

Биография 
Бахрам-бек Ахундов родился в 1861 году в городе Шуше. Окончил Шушинское реальное училище, затем — гимназию. В 1893 году был принят в аспирантуру Французской академии города Лилль. Изучал естественные науки (физика, химия, биология). В 1896 году окончив аспирантуру продолжил обучение на медицинском факультете академии Лилля, и получил диплом доктора медицины. 

Вернувшись в Россию в 1904 году, поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета, по окончании которого ему было присвоено звание лекаря.

Занимался врачебной деятельностью в лечебных учреждениях Баку. С октября 1914 года заведовал лазаретом по лечению раненых и больных, организованным французским консулом А. Гожеве в связи с началом Первой мировой войны. Лазарет был размещён в доме Гаджиевых.                                          

В 1918—1920 годах — член парламента Азербайджанской Демократической Республики. Входил во фракцию «Беспартийные». После установления Советской власти в Азербайджане работал врачом в Совете Народных Комиссаров Азербайджанской ССР. 

В 1920—1925 годах являлся заслуженным врачом Госстраха. 

Скончался в 1932 году.

Примечания

См. также 
 Ахундов, Исмаил Абдулхалыг Оглы

Литература 
 Анвар Чингизоглы. Ахундовы. «Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность». — Владикавказ, 2010. — С. 271—287.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1861 году
Родившиеся в Шуше
Умершие в 1932 году
Медики Азербайджана
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Выпускники Шушинского реального училища
Азербайджанская аристократия
Депутаты парламента Азербайджанской Демократической Республики